Le patronyme Appelgren est porté par :
 , une chanteuse suédoise,
 , voir la page d'homonymie.